Tezze è un toponimo molto diffuso nell'Italia nord-orientale; deriva dal latino attegia "capanna" (da cui il veneto tèsa  "tettoia", "fienile").

 Tezze sul Brenta, comune italiano della provincia di Vicenza
 Tezze, frazione del comune di Grigno, in provincia di Trento
 Tezze di Piave, frazione di Vazzola in provincia di Treviso
 Tezze, frazione di Arzignano in provincia di Vicenza
 Tezze, località (non frazione) di Carpenedolo in provincia di Brescia
 Tezze, località (non frazione) di Vallarsa in provincia di Trento
 Tezze, località (non frazione) di Caltrano in provincia di Vicenza
 Tezze, località (non frazione) di Torre di Mosto nella città metropolitana di Venezia
 Tezze di Sopra, contrada di Velo Veronese in provincia di Verona
 Tezze di Sotto, contrada di Velo Veronese in provincia di Verona

Note